Megeremaeus är ett släkte av kvalster. Megeremaeus ingår i familjen Megeremaeidae. 

Megeremaeus är enda släktet i familjen Megeremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Megeremaeus